La Telenești, Basarabia, au existat mai multe sinagogi, detalii despre care sunt redate mai jos.

Sinagoga Mare 
Sinagoga Mare a fost cea mai mare și prima sinagogă de la Telenești. Era cunoscută în România și Basarabia prin arca sa, care păstra Tora. Acoperișul sinagogii era rotund, iar pereții sinagogii erau pictați cu 12 ramuri ale arborelui genealogic al lui Israel, Zidul Plângerii din Ierusalim, mormântul lui Rahel și altele. Unul dintre rabinii cunoscuți ai sinagogii mari a fost Ițală Melamed. La intrarea în sinagogă erau camere speciale pentru pomenirea morților. La 20 de metri de sinagogă se afla Beit-midraș, seminaria mozaică, unde se rugau rabinii și elevii midrașului. Nu prea departe de Beit-așhit se afla încă o altă sinagogă mai mică, unde se rugau transpоrtatorii de apă. Tot aici era școala, unde rabinul îi învăța pe copii.

Sinagoga Sadagura 
Sinagoga Sadagura  a fost o sinagogă  distrusă de autoritățile sovietice după cel de-al doilea război mondial. Denumirea provine da la Sadagura - centru de cult mozaic din apropierea Cernăuților. Aici se ruga elita orașului. Tot aici făcea serviciul divin rabinul de la Sadagura în vizitele sale la Telenești.

Sinagoga Șteinberg 
Sinagoga Șteinberg a fost o sinagogă improvizată după cel de-al doilea război mondial în casa particulară a lui Leo Șteinberg. A existat doar un singur an, după ce a fost transformată de autoritățile sovietice în judecătorie populară.

Casa de rugăciuni Plosc 
Casa de rugăciuni Plosc a fost o sinagogă improvizată după cel de al doilea război mondial, care satisfăcea necesitățile spirituale ale evreilor locali. Sinagoga a fost construită într-o casă particulară din vecinătatea morii din Telenești, cumpărată de Aaron Plosc și Moișe Sorocher în condițiile distrugerii de către autortățile sovietice ale sinagogii Sadagura și a închiderii Sinagogii Mari. Sinagoga lui Plosc și Sorocher a existat la Telenești până în anul 1975, când a fost închisă.

Casa de rugăciuni de lângă biserica din Telenești 
Casa de rugăciuni de lângă biserică a fost o sinagogă improvizată de autoritățile din Telenești în anul 1975, care avea menirea să satisfacă necesitățile spirituale ale evreilor locali. A fost deschisă într-un local construit ad-hoc lângă biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Nicolae din Telenești. La acel timp era unica sinagogă în funcțiune din Telenești și unica din RSSM.

Bibliografie 
 Iacov Peles (Plosc). Teleneștscaia ulița. N. 7, aprilie 2006

 
Telenești